Клење може бити:

 Клење (Богатић), насеље у општини Богатић, Мачвански округ, Република Србија
 Клење (Голубац), насеље у општини Голубац, Браничевски округ, Република Србија
 Клење (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија